Bulgarije:
 Slatina (Lovetsj), een dorp in oblast Lovetsj 
 Slatina (Montana), een dorp in oblast Montana
 Slatina (Plovdiv), een dorp in oblast Plovdiv
 Slatina (Silistra), een dorp in oblast Silistra
 Slatina (Sofia), een gemeente in het hoofdstedelijk oblast Sofia 
 Bjala Slatina, een stad in oblast Vratsa

Kroatië:
 Slatina (Virovitica-Podravina), een stad in de provincie Virovitica-Podravina
 Slatina (Preseka), een plaats in de provincie Zagreb

Roemenië:
 Slatina (Roemenië), een stad in het district Olt

Servië:
 Slatina (Bor)
 Slatina (Čačak)
 Slatina (Loznica)
 Slatina (Novi Pazar)
 Slatina (Prijepolje)
 Slatina (Sopot)
 Slatina (Ub)

Slovenië:
 Rogaška Slatina, een gemeente in de regio Stiermarken
 Slatina (Cirkulane), een plaats in de gemeente Cirkulane
 Slatina (Šmartno ob Paki), een plaats in de gemeente Šmartno ob Paki
 Slatina (Kungota), een plaats in de gemeente Kungota

Slowakije:
 Slatina (okres Levice), een gemeente in okres Levice
 Slatina (rivier), een zijrivier van de Hron

Tsjechië:
 Slatina (okres Nový Jičín), een gemeente in okres Nový Jičín
 Slatina (okres Kladno), een gemeente in okres Kladno
 Slatina (okres Klatovy), een gemeente in okres Klatovy
 Slatina (okres Litoměřice), een gemeente in okres Litoměřice
 Slatina (okres Plzeň-sever), een gemeente in okres Plzeň-sever
 Slatina (okres Svitavy), een gemeente in okres Svitavy
 Slatina (okres Ústí nad Orlicí), een gemeente in okres Ústí nad Orlicí
 Slatina (okres Znojmo), een gemeente in okres Znojmo
 Horní Slatina, een gemeente in okres Jindřichův Hradec
 Slatina nad Úpou, een gemeente in okres Náchod
 Slatina nad Zdobnicí, een gemeente in okres Rychnov nad Kněžnou

Zie ook 
 Donja Slatina (doorverwijspagina)
 Gornja Slatina (doorverwijspagina)